Вильмош Фракнои (; настоящие имя и фамилия — Вильгельм Франкл; , Урмин (ныне Моймировце, Словакия) — , , Венгрия) — венгерский , специалист в области истории церкви в Венгрии, католический священник. Член Венгерской академии наук (с 1870).

Биография 
Родился в еврейской семье. Изучал теологию и философию в духовных учебных заведениях Трнавы, Эстергома и Пешта, был рукоположен в сан священника в 1865 году.

Сделал успешную церковную карьеру: в 1878 году стал каноником в Орадя, титулярным аббатом в Сексарде в 1879 году и в 1892 году — титулярным епископом Епархии Крка .

С юношеских лет начал изучать венгерскую историю. Свою первую трёхтомную работу (Pázmány Peter és kora. — 3 т. — Будапешт, 1868—72. (В 1 т. — 1886.), посвящённую жизни Петера Пазманя, величайший фигуры венгерского Контрреформации, опубликовал в 1868 году.

Автор ряда работ, посвящённых известным церковным католическим деятелям, в частности, Яношу Витезу и Тамашу Бакоцу, архиепископам Эстергома эпохи Возрождения и другим историческим личностям: королю Венгрии и Чехии Людовику II (1878), средневековым венгерским магнатам Хуньяди и королевской династии Ягеллонов (1896), Иштвану Вербоци (1899) и др.

В 1875 году Вильмош Фракнои был назначен хранителем Национального музея Венгрии, в 1897 году стал руководителем всех венгерских музеев и библиотек. С 1870 года — член Венгерской академии наук, занимал важные посты в венгерском академической жизни.

Инициатор и организатор Венгерского исторического института в Риме.

Был членом нескольких международных научных обществ.

Избранные публикации 
 Peter Pázmány und dessen Zeitalter. (1868-69)
 Das vaterländische und ausländische Unterrichtswesen im 16. Jahrhundert. (1873)
 Geschichte von Ungarn. (1873—1874)
 Denkmäler der ungarischen Reichstage (1874-77).
 Das Leben des Erzbischofs Johann Vitéz. (1879)
 Die Verschwörung des Martinovics. (1880)
 Ungarn und die Liga von Cambrai. (1883)
 Ungarn vor der Schlacht bei Mohács 1524-26. (1886)
 Mathias Corvinus, König von Ungarn 1458—1490. (1891)
 Die Ofner Chronik. (1900)
 Papst Innocenz XI. (Benedikt Odescalchi) und Ungarns Befreiung von der Türkenherrschaft. (1902)
 Wann soll man und wie kann man Frieden schließen? (1915)
 Kritische Studien zur Geschichte des Dreibundes 1882—1915. (1917)
 Die ungarische Regierung und die Entstehung des Weltkrieges. (1919)
  Die Königswahl in Ungarn : Sendschreiben an d. Mitglieder d. ungar. Nationalvers. (1920).

Редактировал ряд важных исторических серий:
 Értekezések в történettudományok köréből («Исторические диссертаций»)
 Magyar Országgyűlési Emlékek («Источники по истории венгерского парламента»)
 Monumenta Vaticana

Примечания

Литература 
 Fraknói (Frankl) Wilhelm. In: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815—1950 

Члены Венгерской академии наук
Католические священники Венгрии
Музейные работники
Католические богословы